Мундиалито 1980 (от испански „Малко световно първенство“) е международен турнир, организиран в Монтевидео, Уругвай по повод 50-годишнината на първото световно първенство (1930) от 30 декември 1980 до 10 януари 1981 г.

Поканените отбори са световните шампиони дотогава – Уругвай, Италия, Германия, Бразилия, Англия и Аржентина. Впоследствие Англия отказва и е заменена от Холандия, финалист от последните два шампионата.

Участници

Формат 
Шестте отбора са разпределени в две групи: „А“ – Уругвай, Холандия и Италия; „Б“ - Бразилия, Аржентина и Германия.
Играе се всеки срещу всеки, като победителите от двете групи играят помежду си за титлата.

Състави 
 Мундиалито 1980 състави

Заключение 
Уругвай и Бразилия стават победители в групите. Във финалния мач Уругвай печели с 2:1. Със същия резултат 30 години по-рано Уругвай става световен шампион като противникът е отново Бразилия. Вратарят на уругвайците от 1950 г. Роке Масполи е треньор на домакините по време на Мундиалито.

Групова фаза 
Група А

Група Б

Финал

Източници 

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Уругвай
Спорт в Монтевидео